Видеосвязь — собирательное название всех видов телекоммуникации (аналоговых или цифровых), которые обеспечивают передачу изображения со звуком и могут быть использованы совместно с системами передачи и других данных. Как правило, аппаратно-программные комплексы видеосвязи обеспечиваются унифицированной техникой передачи, приёма и хранения изображений, а также — устройствами сопряжения с различными каналами связи.

Видеосвязь активно используется в робототехнике, в системах дистанционного зондирования, автоматического проектирования и т. п. Она объединяет в себе телевизионную связь, видеотелефонную связь, факсимильную связь, видеографию и т. п.

17 августа 1987 года в СССР видеосвязь была открыта между Москвой и Ленинградом.

См. также 
 Видеоконференция

Примечания

Ссылки 
 

Видеосвязь
Электросвязь